Afyonkarahisar ou Afioncaraquissar é uma província () do sudoeste da Turquia, situada na região (bölge) do Egeu (em turco: Ege Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009) .

Províncias da Turquia
Províncias da Região do Egeu